A 2012-es International V8 Supercar Championship a tizenhatodik szezonja volt a V8 Supercars bajnokságnak. A bajnokság március 1-jén vette kezdetét a Clipsal 500-zal, Adelaideben és december 2-án ért véget Homebush Street Circuiten megrendezendő versenyen.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Bajnokság állása

Pontrendszer
Csak az(ok) a versenyző(k) kaphat(nak) pontot aki(k) a teljes versenytáv 75%-át teljesítik.

Megjegyzések
Egyversenyes hétvége: Ilyen versenyeken két versenyző ül egy autóban. A normál pontrendszerhez képest 2-szeres szorzó van érvényben.
Kétversenyes hétvége: A Bathurst 1000, Gold Coast 600, Sandown 500 és aTrading Post Perth Challenge kivételével minden versenyen használatos pontrendszer.
Háromversenyes hétvége: a Trading Post Perth Challenge-en a Barbagallo Racewayen kettő helyett három versenyt rendeznek. A pontrendszer egyenletesebben oszlik meg a három versenyen.
Gold Coast:  Mind a 28 versenyző mellé kötelező szerződtetni egy "nemzetközi versenyzőt" erre a futamra, akinek a pontjai beleszámítanak a bajnokságba. A "nemzetközi versenyző" olyan lehet, aki Ausztrálián kívül versenyzik a teljes szezonos versenyzővel szemben, valamint a jogosítványa nem Ausztráliában vagy Új-Zélandon lett kiállítva.

Versenyzők bajnoksága

Csapatok bajnoksága

Megjegyzés(ek)
† — Egyautós csapat.

Jegyzetek

V8supercarschampionship
2012